Die 2. Handball-Bundesliga 2010/11 startete mit 36 Vereinen, die zum letzten Mal in einer Nord- und einer Südstaffel antraten. Aus der Handball-Bundesliga waren die HSG Düsseldorf und GWD Minden als Letztplatzierte abgestiegen. GWD Minden spielt in der Nordstaffel, HSG Düsseldorf in der Südstaffel.

Modus 
Die Saison 2010/2011 wird in beiden Staffeln mit je 18 Teams gespielt. Es findet ein Hin- und Rückspiel statt.

Ab der Saison 2011/2012 wird die 2. Handball-Bundesliga aus einer Staffel mit 20 Mannschaften bestehen. Um diese Liga zusammenzustellen, wird am Ende der Spielzeit 2010/2011 nach folgendem Modus verfahren:

Gruppenersten: Die beiden Gruppenersten der Staffeln Nord und Süd steigen direkt in die 1. Bundesliga auf.

Gruppenzweite: Die beiden Gruppenzweiten spielen gegeneinander um das Recht, in der Relegation gegen den 16. der 1. Bundesliga zu spielen. Die beiden unterlegenen Mannschaften nehmen in der nächsten Saison an den Spielen der 2. Liga teil.

3. – 9.: Die 14 Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 9 beider Ligen qualifizieren sich unmittelbar für die neue 2. Liga.

Gruppenzehnten: Die Gruppenzehnten spielen gegen die 4 Staffelmeister der 3. Liga. Diese ermitteln in zwei Gruppen mit Einfachrunde (je 1 Heimspiel pro Team) jeweils
einen Teilnehmer an der 2. Bundesliga 2011/12. Die vier übrigen Mannschaften werden auf die 3. Liga verteilt.

11. – 18.: Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 18 steigen ab in die 3. Ligen.

Staffel Nord

Tabelle

Entscheidungen 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Eintracht Hildesheim
Absteiger in die 3. Liga: Dessau-Roßlauer HV, TSV Altenholz, Wilhelmshavener HV, SC Magdeburg II, VfL Edewecht, HSG Varel, Füchse Berlin II, HC Aschersleben,

Der 1. SV Concordia Delitzsch stand bereits vor Beginn der Saison offiziell als Absteiger aus der 2. Liga fest. Die Delitzscher verzichteten auf ihr Startrecht und traten stattdessen in der Sachsenliga an. Ein Nachrücker wurde nicht benannt. Der Spielplan blieb bestehen, die Gegner des SV Concordia haben jedoch am vorgesehenen Termin spielfrei, Punkte wurden nicht vergeben.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Statistiken

Torschützenliste 
Die Torschützenliste zeigt die drei besten Torschützen in der 2. Handball-Bundesliga Nord 2011. Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die Tore und die 7-m-Tore. Elvir Selmanovic ist Torschützenkönig der 2. Handball-Bundesliga Nord 2011.

Bester 7-m-Werfer 
In der Tabelle stehen die drei besten 7-m-Werfer der 2. Handball-Bundesliga Nord 2011. Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die 7-m-Tore, die 7-m-Versuche und die 7-m-Quote.

Staffel Süd

Tabelle 
Die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga Süd 2011 zeigt die endgültige Tabellenkonstellation. Der Erstplatzierte nach dem 34. Spieltag stieg direkt in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Entscheidungen 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Bergischer HC, TV Hüttenberg

Absteiger in die 3. Liga: EHV Aue, HSC 2000 Coburg, TSG Groß-Bieberau, SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen, OSC 04 Rheinhausen, TV Groß-Umstadt, HSG FrankfurtRheinMain, TUSPO Obernburg

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Statistiken

Torschützenliste 
Die Torschützenliste zeigt die drei besten Torschützen in der 2. Handball-Bundesliga Süd 2011. Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die Tore und die 7-m-Tore. Alexander Auerbach ist Torschützenkönig der 2. Handball-Bundesliga Süd 2011.

Bester 7-m-Werfer 
In der Tabelle stehen die drei besten 7-m-Werfer der 2. Handball-Bundesliga Süd 2011. Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die 7-m-Tore, die 7-m-Versuche und die 7-m-Quote.

Relegationsspiele 
Die Mannschaften
 Sieger 3. Liga Nord: HSG Tarp-Wanderup
 Sieger 3. Liga Ost: SC DHfK Leipzig
 10. Platz 2. Liga Nord: Dessau-Roßlauer HV
ermitteln in einer einfachen Runde ohne Rückspiel einen Teilnehmer für die neue 2. Bundesliga.
Damit steht der SC DHfK Leipzig als Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga fest.
Die Mannschaften
 Sieger 3. Liga Süd: SG Leutershausen
 Sieger 3. Liga West: TuS Ferndorf
 10. Platz 2. Liga Süd: HG Saarlouis
ermitteln in einer einfachen Runde ohne Rückspiel einen weiteren Teilnehmer für die neue 2. Bundesliga.

Allerdings haben alle in Frage kommenden Vereine der 3. Liga West (TuS Ferndorf, TuS Wermelskirchen und TSG Altenhagen-Heepen) darauf verzichtet, einen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga zu stellen.

Deshalb wurden folgende Spiele angesetzt:
Damit steht die HG Saarlouis als Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga fest.
Im Kampf um einen Platz in der 1. Bundesliga ermitteln
 der Zweitplatzierte der 2. Bundesliga Nord: TSV GWD Minden
 der Zweitplatzierte der 2. Bundesliga Süd: TV 05/07 Hüttenberg
den Gegner für den 16. der 1. Bundesliga.
Da DHC Rheinland als 16. der 1. Bundesliga infolge der Insolvenz zwangsweise in die 2. Liga absteigt, ist TV Hüttenberg in die 1. Liga aufgestiegen.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2010/11
 3. Liga 2010/11
 DHB-Pokal 2010/11

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Ligareform (PDF; 30 kB)

Handballsaison 2010/11
2010